En français, Anomalure nain est un nom vernaculaire qui peut faire référence à plusieurs noms scientifiques d'écureuils volants de la famille des Anomaluridae :
 Anomalure nain - l'espèce Anomalurus pusillus
 Anomalure nain - l'espèce Idiurus macrotis
 Anomalures nains - les espèces du genre Idiurus

voir aussi :
 Anomalure nain de Zenker

Rongeur (nom vernaculaire)
Anomaluridae